Грасе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Грасе. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18103.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 195 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Орлеана, в 45 км к западу от Буржа.

Через территорию коммуны протекают реки  и .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1557 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 829 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 578 были экономически активными, 251 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 64,7 %). Из 578 активных работали 467 человек (254 мужчины и 213 женщин), безработных было 111 (57 мужчин и 54 женщины). Среди 251 неактивных 61 человек были учениками или студентами, 106 — пенсионерами, 84 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XIX век). Исторический памятник с 1992 года
 Руины церкви Сен-Мартен (XII век). Церковь была частью бенедиктинского монастыря Массе. Исторический памятник с 1930 года
 Замок Кулон (XVI век). Исторический памятник с 1994 года
 Дольмен Грос-Пьер. Исторический памятник с 1889 года
 Скульптурная группа «Мадонна с младенцем» (XV век). Высота — 110 см. Исторический памятник с 1976 года
 Музей фотографии

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер